Ро́тный Двор — деревня в южной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в состав Новосельской волости.

Расположение 
 Деревня расположена в 39 км к северо-востоку от города Псков на автодороге Санкт-Петербург — Псков — Киев  .
 Удалённость от административного центра района  — посёлка городского типа Струги Красные составляет 38 км.
 Расстояние до ближайшей железнодорожной станции — деревни Молоди составляет 14 км.
 Административный центр сельского поселения — деревня Цапелька находится в 7 км к северо-востоку от деревни.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало  2001 года составляла 131 житель, на 2011 год — 118 жителей.

История 
Деревня Ротный Двор известна с XIII века. О происхождении названия существует легенда: некая шайка бандитов держала в страхе окрестности. На её уничтожение выслали войска, вставшие лагерем в деревне Ротный Двор. Бандитов они «сцапали» в деревне Цапелька и затем «уморили» в болоте или речке у деревни Мараморочка.

С января 1995 года до апреля 2015 года деревня входила в состав Цапельской волости.

Ссылки 
 Вдоль дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Невель (Киевское шоссе) | Интерактивная карта-путеводитель по памятным местам

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района